Красова — жіноча форма прізвища Красов.
 Красова Віра Вікторівна (* 1987) — російська телеведуча і журналістка, фіналістка конкурсу «Міс Всесвіт-2008».
 Красова Катерина — українська велогонщиця.

 Красова — село в Польщі, у гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства.